

Plaatsnamen

Personen
Carel ter Linden, een Nederlandse predikant
Debbie Linden, een Engelse actrice
Trevor Linden, een voormalig Canadees ijshockeyspeler
Van der Linden (doorverwijspagina), een Nederlandse achternaam
Linden Ashby, een Amerikaans acteur

Linden Lab 
Linden Lab, de naam waaronder Linden Research Inc., Second Life exploiteert
Linden Dollar (L$), de virtuele valuta die in Second Life gebruikt wordt
Linden Scripting Language, kortweg LSL, de scripttaal van Second Life
Avatars van medewerkers van Linden Lab hebben als achternaam 'Linden'

Zie ook
 Linde (doorverwijspagina)
 Van der Linden